Antoni Palau i Dulcet (Montblanc, 1867 – Barcelona, 1954), llibreter i bibliògraf català
 Antoni Palau de Mesa (Eivissa, 1823 - Madrid, 1887), polític eivissenc.
 Antoni Palau i Térmens (Valls, 1806 – Barcelona, 1862), escriptor i eclesiàstic català, bisbe de Vic i bisbe de Barcelona (1857-1862)
 Antoni Palau i Verdera (Blanes, 1734 - 1793), naturalista, metge i botànic català.
 Antoni Palau i Vila (Torrefarrera, 1963 - 2017), futbolista català
 Antoni Palau i Vilanova (Granollers, 1941), motociclista català